Ahaus steht für:

 Ahaus, Stadt in Deutschland
 Herrschaft Ahaus, Anfang des 15. Jahrhunderts untergegangenes Territorium im Heiligen Römischen Reich

Ahaus ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes von Ahaus († 1467), Äbtissin im Stift Nottuln
 Bernhard II. von Ahaus (* spätestens 1255, † 1308), Chef des Hauses Ahaus
 Heinrich von Ahaus (Heinrich von Schöppingen, Henricus de Scopingen; * um 1371, † 1439), Anhänger der Devotio moderna
 Johann III. von Ahaus (* spätestens 1274, † 1323), Chef des Hauses Ahaus
 Jutta von Ahaus (um 1352–1408), Äbtissin im Stift Vreden
 Margaretha von Ahaus (1383–1458), Äbtissin im Stift Freckenhorst
 Otto von Ahaus-Ottenstein (* spätestens 1274, † 1324), Gründer der Burg Ottenstein (Ahaus)

AHAUS steht als Abkürzung für:
 Amateur Hockey Association of the United States, siehe USA Hockey

Siehe auch:
 Ahues
 Åhus

Abkürzung